Arkham – città immaginaria creata da Howard Phillips Lovecraft

Fumetti
 Amadeus Arkham – personaggio immaginario che appare nei fumetti di Batman
 Jeremiah Arkham – personaggio immaginario che appare nei fumetti di Batman
 Arkham Asylum – manicomio criminale che appare nei fumetti di Batman

Videogiochi
Arkham – uno degli antagonisti principali nella serie di videogiochi Devil May Cry 
Batman: Arkham – serie di videogiochi sviluppata da Rocksteady Studios ambientata nell'universo di Batman